Luiz da Silva - pallanuotista brasiliano
 Luiz Beto da Silva, noto anche come Beto da Silva – calciatore peruviano
 Danilo Luiz da Silva, noto come Danilo – calciatore brasiliano
 Gualberto Luiz da Silva Júnior, noto come Gualberto – calciatore brasiliano
 Jorge Luiz da Silva Brum – ex calciatore brasiliano
 Rogério Luiz da Silva, noto come Rogério – calciatore brasiliano
 Sandro Luiz da Silva – calciatore brasiliano